Тотт:

 Тотт — дворянский род в Швеции.
 Тотт, Клас (1630—1674) — дипломат, военачальник, государственный деятель Шведского королевства.
 Тотт, Клас Окессон (~1530—1596) — шведский государственный и военный деятель.
 Тотт, Франц (1733—1797) — инженер и писатель, сын венгерского дворянина, находившегося на французской службе.